Рикард Фальквинге (р.  года, , Швеция) — шведский предприниматель в отрасли информационных технологий, политик, основатель Пиратской партии Швеции.

Пиратская партия 

В конце 2005 года Рикард Фальквинге начал работу по созданию политической партии, которая бы посвятила свою деятельность вопросам авторских прав, патентов и файлообмена. 15 декабря 2005 года был зарегистрирован домен piratpartiet.se (Пиратская партия), и 1 января 2006 года начал функционировать web-сайт партии. В течение двух дней сайт получил около 3 миллионов посещений.

Деятельность Пиратской партии Швеции положила начало созданию Пиратского Интернационала — международного движения пиратских партий.

Участие в выборах 

Под руководством Рикарда Фальквинге партия набрала 0,63% голосов на выборах в Шведский парламент в 2006 году.

На выборах в Европейский парламент в 2009 году Пиратская партия Швеции набрала 7,13% голосов. Это событие широко освещалось в мировой прессе. Успех своей партии на выборах Рикард Фальквинге оценил как «новую вспышку борьбы за гражданские свободы в Европе и во всём мире».

Деятельность в настоящее время 

1 января 2011 года, через пять лет после создания Пиратской партии, Рикард Фальквинге объявил во время прямого эфира об уходе с поста руководителя партии. Эту должность заняла Анна Троберг.

В настоящее время Фальквинге занимается пропагандой идей Пиратского интернационала, путешествуя по всему миру и выступая с лекциями

Награды и признание 

Рикард Фальквинге отмечен шведской премией «ИТ-персона 2010 года». Журнал Fokus внёс его в список 100 самых влиятельных людей в Швеции.

Издания на русском языке 
 Энгстрем К., Фальквинге Р. Дело о реформе копирайта — Москва; Екатеринбург : Кабинетный учёный, 2013. — 144 с. —  ISBN 978-5-7525-2911-5

Программисты Швеции
Предприниматели Швеции
Политики Швеции
Пиратские партии